Вікторія Вінге (* 1980) — норвезька акторка.
 Ганна Матільда Тенгелін-Вінге (1838—1896) — шведська художниця, живописець, майстриня по художньому текстилю.
 Герлуф Вінге (1857—1923) — данський зоолог.
 Мортен Ескіль Вінге (1825—1896) — шведський художник, один з найзначніших історичних живописців Швеції. Професор Королівської Академії мистецтв.
 Пер Вінге (1858—1935) — норвезький диригент, композитор і піаніст.
 Стефан Шульц-Вінге (* 1974) — німецький футболіст.